Czarnaziomauka – wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Czarnaziomauka – osiedle na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim
 Czarnaziomauka – stacja kolejowa na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, położona na linii Mohylew – Żłobin